Fülöp Tibor (1938) ejtőernyős
 Fülöp Tibor (1942) kovács
 Fülöp Tibor (1961) festő
 Fülöp Tibor (1986) labdarúgó (ZTE)
 Fülöp Tibor bűvész